Diese Liste enthält Spiele der Schweizer Unihockeynationalmannschaft der Herren. Die Schweiz bestritt ihr erstes Länderspiel am 14. Februar 1987 gegen Schweden.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Penaltyschiessen

1987 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Siehe auch 
 Euro Floorball Tour

Weblinks 
 Internationale Spiele auf der Website des IFF (englisch)

Einzelnachweise 

Schweiz
Landerspiele